Ґріффін Ґесс (; народився 8 вересня 1979 року в Сан-Дієго в Південній Каліфорнії) — американський музичний продюсер та музичний менеджер. Власник лейблу Cartel Management та звукозаписної компанії Cartel Records. Одружений на акторці-супермоделі Марісі Міллер.

Примітки 

Музичні продюсери США
Народились 1979
Персоналії:Сан-Дієго